Beinhardt ist der Name von: 

 Karl Beinhardt (1906–?), deutscher Jurist, Landrat und Verwaltungsdirektor

 Beinhardt-Ensemble in Wien
Siehe auch:
 Beinhart